Paraonis tenera är en ringmaskart som beskrevs av Grübe 1872. Paraonis tenera ingår i släktet Paraonis och familjen Paraonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
tenera